I padroni della notte – romanzo di Trevor Hoyle pubblicato nel 1975
I padroni della notte – film del 2007 di James Gray